Världsmästerskapet i bandy för herrar 1991 var det 17:e världsmästerskapet i bandy för herrar och spelades i Finland 17-24 mars 1991. Sovjetunionen vann turneringen före Sverige och Finland. Tre nya länder deltog, Kanada, Nederländerna och Ungern.

Nytt spelformat
Spelformatet på turneringen ändrades. Semifinaler infördes. Finland, Norge, Sovjetunionen och Sverige spelade i grupp A, där lag 1-3 gick direkt till semifinalspelet. I grupp B spelade Kanada, Nederländerna, Ungern och USA där gruppsegraren kvalade till semifinalspelet mot fjärdeplacerade laget i grupp A. Placeringsmatcher som inte rörde spel om medaljerna infördes också. USA slutade på femte plats före Kanada, och slog alla övriga lag i grupp B. USA missade dock semifinalspelet.

Resultat

Gruppspel

Grupp A

Grupp B

Slutspel

Slutspelsträd

Kval till semifinal

Semifinaler

Bronsmatch

Final

Placeringsmatcher

Match om femteplats

Match om sjundeplats

Externa länkar

Bandysidan - Världsmästerskapet 1991
Bandytipset kalenderbiteri - Världsmästerskapet 1991

1991 i Finland
Internationella bandytävlingar i Finland
Bandysäsongen 1990/1991
Internationella sportevenemang i Helsingfors
1991
Borgå
Helsingfors under 1900-talet